Eisbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard H. Eisbacher (* 1935), österreichischer Geologe
 Manfred Eisbacher (* 1972), österreichischer Fußballspieler